Дюрих — чешская фамилия. Известные носители:

 Йозеф Дюрих (1847—1927) — чешский политический деятель;
 Ярослав Дюрих (1886—1962) — чешский писатель.